Балахо́нковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ивановского района Ивановской области России. 

Центр — деревня Балахонки.

История 
Балахонковское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 40-ОЗ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Балахонковское сельское поселение на сайте Ивановского района

Муниципальные образования Ивановского района Ивановской области
Сельские поселения Ивановской области